Icco est une variante orthographique usitée en France au  pour la ville d'Icó.
 ICCO (en majuscule) est le sigle désignant l'Organisation internationale du Cacao, en anglais International Cocoa Organization.

Sigle de 4 caractères